Killiit bezeichnet:
 Killiit, Ort im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Killiit (Insel), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Killiit (Inselgruppe, Aasiaat) (Vester Ejland), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Killiit (Inselgruppe, Nuuk, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Killiit (Inselgruppe, Nuuk, südlich), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Killiit (Inselgruppe, Qeqertarsuaq) (Fortunebay), Inselgruppe im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland